Доро́жная у́лица (название утверждено в 1960 году) — улица в Южном административном округе Москвы на территории районов Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Пролегает почти параллельно Варшавскому шоссе от Балаклавского проспекта до МКАД. Нумерация домов начинается от Сумского проезда. 

До 2019 года улица имела два разрыва: 
 от улицы Газопровод до улицы Кирпичные Выемки (подъездные железнодорожные пути к промышленным предприятиям, в 2019 был построен путепровод) 
 от 1-го Дорожного проезда до улицы Подольских Курсантов (в 2000-е годы в нарушение всех градостроительных норм прямо на перекрестке Дорожной улицы и 1-го Дорожного проезда было построено здание; в 2019 году открыта дорога в объезд застройки).

Происхождение названия 
Улица названа по ранее проходившей на этом месте дороге в сторону Подольска и далее в южном направлении.

История

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:

 д. 1Г — магазин METRO
 д. 3 корп. 6 — сервис-центр Samsung
 д. 5-7 — Покровский парк
 д. 7 к. 1 — инженерная служба ОДС-62
 д. 7 к. 3А — автостоянка № 66 МГСА
 д. 7 к. 4 — детский сад № 835
 д. 9 — фабрика химчистки «Диана»
 д. 9В — бывший склад Посольства США в России (до 28 июля 2017 года)
 д. 11 — комбинат дошкольного питания
 д. 15А — АЗС МТК № 173
 д. 19А — автостоянка № 33 МГСА
 д. 21 — автобаза Центродорстроя
 д. 21а — асфальтобетонный завод Центродорстроя
 д. 29 — бизнес-центр

По чётной стороне:

 д. 12 — Управление Механизации № 17
 д. 18/1 — ПАСК «Курган»
 д. 18А — ДЮЦ Южного Окружного управления образования
 д. 20 к.1 — детская библиотека № 153
 д. 20А — гимназия № 1526
 д. 20А — прогимназия № 1706
 д. 22А — школа № 859
 д. 22Б — детский сад № 2372
 д. 24 к. 1 — универсам «Авоська»
 д. 24 к. 1 — аптека ООО «Мицар-Н»
 д. 26 — детская поликлиника № 98
 д. 26 к. 3 — детский сад № 741
 д. 28 — ГСК «Покрас»
 д. 50 — велосклад
 д. 52 — Спецстрой-225 Б
 д. 58 к. 3 стр. 15 — Учебный Центр по подготовке сотрудников вневедомственной охраны ГУВД Москвы
 д. 60А — ТД «Агис Моторс»

Транспорт 

 Станции метрополитена (все станции принадлежат Серпуховско-Тимирязевской линии):
 «Чертановская» — в 1 300 метрах от начала улицы.
 «Южная» — в 1 километре от пересечения с Проектируемым проездом № 5212а.
 «Пражская» — в 1 400 метрах от пересечения с улицей Подольских курсантов.
 «Улица Академика Янгеля» — в 900 метрах от пересечения с Россошанской улицей.
 «Аннино» — в 1 километре от пересечания с улицей Кирпичные Выемки.
 Железнодорожные платформы:
 «Чертаново» Павелецкого направления — в 350 метрах от начала улицы.
 «Покровская» Курского направления — в 650 метрах от пересечения с улицей Подольских Курсантов.
 «Красный Строитель» Курского направления.
 «Битца» Курского направления — через МКАД от конца улицы
 Автобусы: 947, 980, 990, с941, с988, с997, ДП98

Источники 

Улицы Москвы, появившиеся в 1960 году